Співець:

 Співець — те саме, що співак.
 Співець — вірш Лесі Українки.

Примітки